De utvalda kan syfta på:

Litteratur
 De utvalda (roman av John Grisham) – roman från 1996 av John Grisham, originaltitel The Runaway Jury
 De utvalda (tjuven Althalus) – första delen i den svenska utgåvan av Tjuven Althalus, roman från 2000 av David Eddings och Leigh Eddings

Film och TV
 De utvalda (film) – amerikansk film från 2003, baserad på John Grishams roman, originaltitel Runaway Jury
 De utvalda (TV-program) – dansk TV-serie från 2001
 De utvalda (TV-serie) – en svensk thrillerserie från 2020